Dahrendorf ist der Name folgender Orte:
 Dahrendorf (Dähre), Ortsteil der Gemeinde Dähre im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt

Dahrendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Dahrendorf (1934–2013), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (SPD)
 Gustav Dahrendorf (1901–1954), deutscher Politiker (SPD) und Reichstagsabgeordneter
 Malte Dahrendorf (1928–2008), deutscher Kinderbuch- und Jugendbuchforscher und Hochschullehrer
 Ralf Dahrendorf (1929–2009), deutscher Soziologe und Politiker (FDP), britischer Baron

Siehe auch:
 Dahrendorfhäuschen